El término giro puede referirse a:

 Giro, rotación geométrica de una figura o un cuerpo físico.o un giro de baile
 Giro o espín, en física cuántica, una de las propiedades de las partículas subatómicas.
 Giro o circunvolución, cada uno de los relieves de la superficie exterior del cerebro.
 Giro, empresa estadounidense de material deportivo.
 Giro de Italia, una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.
 Giro postal, el que realizan las oficinas de correos y ha sustituido al giro mutuo.
 Giro (economía), la actividad a la que se dedica una empresa específica.
 Marca de ginebra Giró.